Sweden – esonimo inglese di Svezia
 Stati Uniti d'America
 Sweden – città della Contea di Oxford, Maine
 Sweden – città della Contea di Monroe, New York
 Sweden – township della Contea di Potter, Pennsylvania

Altri progetti